Osoby o tym nazwisku:
 Brian Dolph – amerykański zapaśnik

Osoby o tym imieniu:
 Dolph Lundgren – szwedzki aktor kina akcji
 Dolph Ziggler – amerykański wrestler i aktor